Satu Tuomisto est un nom pouvant désigner:

 (née en 1986), mannequin finlandaise
, chorégraphe finlandaise

Voir aussi

Tuomisto, Satu